GNS Science (de l'acrònim en anglès de Geological and Nuclear Sciences), institut de recerca en Ciències de la Terra de Nova Zelanda
 GEOnet Names Server, servei de base de dades geogràfica de l'Agència Nacional d'Intel·ligència-Geoespacial dels Estats Units
 Gas natural sintètic, gas combustible obtingut per gasificació del carbó o de biomassa